Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1989 проходив у 6 зонах, участь брали 77 клубів. Турнір проходив під егідою газети «Молодь України». Фінальний турнір відбувся на стадіонах Армянська та Красноперекопська .

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Примітки

Джерела 
 
 

89
УРСР
1989 в українському спорті